André Delpeuch, (1883-1962), éditeur français.
 Danièle Mazet-Delpeuch (1942-), cuisinière française.
 Édouard Delpeuch, (1860-1930), professeur de rhétorique et homme politique français.
 Jean-Luc Delpeuch, (1959- ), haut fonctionnaire français.